Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Scott Humphries che hanno battuto in finale Martín García e Graydon Oliver 7-68, 7-64.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (Campioni)
 Martín García /  Graydon Oliver (finale)

 Dušan Vemić /  Glenn Weiner (quarti di finale)
 Tuomas Ketola /  Alexandre Simoni (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2003